Ceremonieel zwaard (object)
Ceremonieel zwaard (domschat van Essen)